Сезон 1970/71 — 61-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 60-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в четырнадцатый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1970/71
Чемпионат Австрии 1970/71 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1970/71 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1970/71 на сайте AustriaSoccer.at

1970/1971
Аустрия Вена